Тоблер, Адольф (Adolf Tobler; 1835 −1910) — швейцарский профессор романских языков в Берлине; брат Людвига Т..
 Тоблер, Людвиг (Ludwig Tobler; 1827—1895) — швейцарский профессор германской филологии в Цюрихе; брат Адольфа Т..
 Тоблер, Титус (Titus Tobler; 1806—1877) — швейцарский врач и лингвист-палестиновед.

См. также 
 Гиперэллиптическая проекция Тоблера

Примечания